Вячеслав Викторович Шахов (1938—2002) — государственный деятель и учёный, доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Родился 2 мая 1938 года в деревне Банино (ныне посёлок Плеханово) Тульской области.

В 1955 году с серебряной медалью окончил среднюю школу и поступил в Московский финансовый институт (МФИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) на финансово-экономический факультет. За отличную учёбу получал сталинскую стипендию. Участвовал в общественной жизни вуза, являлся членом профсоюзных и комсомольских организаций факультета и института. Был членом научного студенческого общества. В 1956 году с группой студентов ездил на уборку урожая в Казахстан (Карагандинская область).

После окончания с отличием института, в 1959 году, комиссия по распределению предложила Вячеславу Шахову работу в одном из посольств в качестве финансиста. Но он попросился в Сибирь и был направлен в распоряжение Омского областного финансового отдела, где проработал в финансовых органах до 1961 года. В 1961 году был назначен заведующим Ульяновским (ныне Омским) районным финансовым отделом. В 1970 году работал заведующим Николаевским-на-Амуре городским финансовым отделом Хабаровского края.

В 1973 году Вячеслав Шахов был переведен в Сахалинскую область, где в течение десяти лет работал руководителем финансового отдела Сахалинского облисполкома. В 1983—1987 годах работал начальником финансового управления Куйбышевского (ныне Самарского) облисполкома.

В 1987 году Вячеслав Викторович Шахов был назначен председателем правления Госстраха СССР. Затем работал заместителем Министра финансов СССР, председателем Комитета страхового надзора СССР. С 1992 по 1996 годы он являлся председателем правления Росгосстраха и председателем совета директоров Росгосстраха. Стал первым президентом САО «Росгосстрах». Являлся членом совета учредителей «Автобанка».

С 1996 года и до смерти в 2002 году В. В. Шахов являлся председателем совета директоров Военно-страховой компании, а также заведовал кафедрой «Страхование» Всесоюзного заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации), где сочетал преподавательскую деятельность с научной работой. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1994 году — докторскую. В 1996 году Вячеславу Викторовичу Шахову было присвоено ученое звание профессора по кафедре финансов ВЗФЭИ. Он также был действительным членом Российской Академии естественных наук и действительным членом Международной академии информатизации.

В. В. Шахов — автор многих учебников и научно-методологических работ. В 1989 году под его руководством коллектив авторов выпустил учебник «Государственное страхование в СССР» для финансово-экономических техникумов. В 1992 году им издано учебное пособие «Введение в страхование», а в 1997 году — учебник для вузов «Страхование».

Был награждён орденом «Знак Почета», шестью медалями и многочисленными грамотами партийных, советских и хозяйственных органов страны.

Умер 4 июля 2002 года в Москве.

Примечания

Литература 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в лицах. Колл. авт. — Под общ. ред. Ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2003. ISBN 5-279-02806-1.
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл. авт.; Под ред. и с предисл. А. Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.

Ссылки 
 Госстрах РСФСР, Госстрах СССР 
 
 
 Фрагмент информационно-аналитической программы «ФОРУМ ДЕЛОВОЙ РОССИИ» (видео) 

Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Доктора экономических наук
Учёные СССР
Учёные России
Заместители министров СССР
Персоналии в страховании